La Chiésaz steht für:
 einen Ortsteil und Namensgeber der Gemeinde Saint-Légier-La Chiésaz im Kanton Waadt, Schweiz
 eine Ortschaft in der Gemeinde Viuz-la-Chiésaz im Département Haute-Savoie, Frankreich